Кармел-бай-зе-Си (, т.е. Кармель-у-моря; обычно называется просто Кармель или Кармел) — город в округе Монтерей, штат Калифорния, на берегу Тихого океана, в заливе Кармел. Основан в 1902 году; статус города приобрёл в 1916 году. По данным переписи 2010 года, в городе проживало 3722 человека.

В 1906 году, после землетрясения в Сан-Франциско, сюда съехались художники, музыканты, фотографы, писатели и другие представители творческих профессий, благодаря которым Кармел превратился в своего рода арт-столицу Калифорнии. Здесь жили все выдающиеся фотографы и писатели того времени, например Джек Лондон и Робинсон Джефферс.

В первую очередь город известен своими живописными пейзажами, артистической богемой, а также красивым зданием миссии Карло Борромео. Кармел также известен несколькими необычными законами, включая запрет на ношение обуви на высоком каблуке без разрешения городской администрации, введенный в действие для предотвращения судебных процессов из-за несчастных случаев при ходьбе на каблуках по неровным мостовым.

В 1986 году мэром города был на два года избран знаменитый актёр и режиссёр Клинт Иствуд.

Примечания

Ссылки 

Города Калифорнии
Населённые пункты округа Монтерей